Stritzel ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Stritzel (* 1987), deutscher DJ, siehe Le Shuuk
 Florian Stritzel (* 1994), deutsch-österreichischer Fußballtorwart
 Oliver Stritzel (* 1957), deutscher Schauspieler

Stritzel steht für:
 österreichische Bezeichnung für Butterzopf